Реджанг:

 Реджанг (народ) — народ в Индонезии;
 Реджанг (язык) — язык одноимённого народа;
 Реджангское письмо — древняя письменность народа реджанг;
 Реджанг — река в штате Саравак, Малайзия;
 Реджанг-саджау — группа языков на острове Калимантан;
 Реджанг-Лебонг — округ в провинции Бенкулу, Индонезия.